Die 71. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 9. Mai bis zum 15. Mai 1977 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Das Turnier war (sowohl im Herren- als auch im Damenbereich) Teil des von der ILTF eingerichteten Grand Prix Circuits. Parallel dazu fand bei den Herren das Finalturnier im Einzel der World Championship Tennis in Dallas statt.

Die Titelverteidiger Eddie Dibbs und Sue Barker waren nicht wieder angetreten. Neue Titelträger wurden Paolo Bertolucci und Laura duPont, die im Finale gegen Heidi Eisterlehner gewann. Im Halbfinale hatte duPont Katja Ebbinghaus ausgeschaltet. Das Herrendoppel gewannen Bob Hewitt und Karl Meiler. Im Damendoppel konnten die Südafrikanerinnen Linky Boshoff und Ilana Kloss ihren Titel verteidigen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 9. bis 16. Mai 1977, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 31. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1977)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1977
WTA Tour 1977